ТЯЭ — многозначная аббревиатура:
 ТЯЭ — термоядерная энергетика
 ТЯЭ, ТЯЭС — термоядерная электростанция
 ТЯЭ — эффективная радиояркостная температура (радиолокация)

См. также 
 TAE — аббревиатура латиницей